

Toponyme et hydronyme 
 Le Tessin (en italien Ticino), rivière de Suisse et d'Italie.
 Le canton du Tessin, canton suisse tirant son nom de la rivière.
 Tessin, grande région correspondant au canton.
 Tessin, une ville allemande située dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Patronyme 
 Nicodème Tessin l'Ancien (1615-1684), architecte suédois.
 Nicodème Tessin le Jeune (1654-1728), architecte suédois.
 Carl Gustaf Tessin (1695-1770), homme politique suédois et collectionneur d'art.

Voir aussi 

 La bataille du Tessin, bataille de la deuxième guerre punique

Homonymie de toponyme